Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio della Svezia dal 1908 ad oggi.

Partite dal 1908 ad oggi

Collegamenti esterni

Nazionali di calcio della Svezia
Svezia